Het ATP-toernooi van Rome 2000 (met de officiële naam Internazionali d'Italia) werd voor de 57e keer gespeeld van 8 tot en met 14 mei 2000. Het tennistoernooi werd gespeeld op gravelbanen van het Foro Italico in Rome, Italië.

In de enkelspelfinale was de Zweed Magnus Norman te sterk  voor de Braziliaan Gustavo Kuerten. In de eindstrijd in het dubbelspel versloeg het Tsjechisch/Slowaakse koppel Martin Damm/Dominik Hrbatý het Zuid-Afrikaans/Russische duo Wayne Ferreira/Jevgeni Kafelnikov.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Rome
ATP-toernooi van Rome